

Italia 
 Dolegna del Collio – comune del Friuli-Venezia Giulia

Slovenia 
 Dolegna, oggi Dolenje – frazione della città di Aidussina